Luncani több romániai település lehet:

 Luncani, Bákó megye
 Aranyosgerend (Luncani), Kolozs megye
 Lunkány (Luncani), Hargita megye
 Lunkány, Hunyad megye

Lásd még 
 Lunkány (egyértelműsítő lap)